Кијанеја () је у грчкој митологији била нимфа најада.

Етимологија 
Ово име има значење „азурно плаво“, изведено од речи -{kyanos}-.

Митологија 
Према Овидијевим „Метаморфозама“, Кијанеја је била Меандрова кћерка, удата за Милета, са којим је имала децу Кауна и Библиду. Потицала је са извора и фонтана града Милета, који је и добио назив по њеном супругу. Према неким изворима, њено име је било Кијана.

Биологија 
Латинско име ове личности (-{Cyanea}-) је назив за род медуза и такође за род биљака из породице звончића.

Извори 

Нимфе